Banswara ist:

 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Banswara (Staat)
 eine Stadt in Indien, siehe Banswara (Stadt)
 ein Distrikt in Indien, siehe Banswara (Distrikt)